Chunky ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Chunky (Mississippi)
 Chunky (Texas)